Атријум може бити:

 Атријум (архитектура), централни отворен простор између зграда односно централно двориште.
 Атријум (биологија), шупља унутрашњост сунђера, која се друкчије назива спонгоцел.
 Атријум (срце), , десни и леви атријум (множина - атрије) су горње преткоморе срца.